Белинда (име)
 Белинда (сателит), природни сателит Урана.
 Белинда (теленовела), мексичка теленовела

Особе са именом 
 Белинда Карлајл
 Белинда Бенчич